Fabian je lahko:

 Fabian, moško osebno ime
 Fabian, priimek več znanih ljudi
 Fabian: pripoved o moralistu, roman nemškega pisatelja Ericha Kästnerja

Glej tudi 
 Fabijan (razločitev)